Harpe – miecz, który dla zabicia Meduzy otrzymał Perseusz od Hermesa
 Harpe – synonim rodzaju ryb Bodianus